Robert Finn peut désigner :

 Robert Finn (1922-), mathématicien américain ;
 Robert Finn (1945-), diplomate américain ;
 Robert Finn (1953-), évêque américain.

Voir aussi 

 Robert Emmett Finn (1877-1951), avocat et homme politique canadien ;
 Robert Finn est le pseudonyme de Bert Appermont.